PGA European Tour peut désigner : 
 Tour européen PGA, un circuit de golf ;
 PGA European Tour, un jeu vidéo de golf sorti en 1994 ;
 PGA European Tour, un jeu vidéo de golf sorti en 2000.